Кубок Мальты 2006 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Портомасо (Мальта) с 30 января по 5 февраля 2006 года. Победителем турнира стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:8.

Интересные факты 
 Кубок Мальты-2006 стал первым рейтинговым турниром в истории снукера, в котором на уже на стадии 1/4 финала не осталось ни одного представителя Англии.

 В финале Кен Доэрти проигрывал Джону Хиггинсу 5:8, но сумел победить со счётом 9:8.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Кубок Мальты
2006 год в снукере